Кольцо Нибелунга () — цикл эпических опер Рихарда Вагнера.
 Кольцо Нибелунгов (фильм) () — фильм 2004 года.

См. также 
 Песнь о Нибелунгах — средневековая германская эпическая поэма.

Кольцо